Castelnou (Spagna) – comune spagnolo
 Castelnou (Francia) – comune francese